Маркауцы — село в Бричанском районе Молдавии.
 Маркауцы — село в Дубоссарском районе Молдавии.
 Новые Маркауцы — село в Бричанском районе Молдавии.